In 2004 werd de vierde editie van de Taça Cicade de São Luís gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd gespeeld van 4 maart tot 15 april en werd georganiseerd door de FMF. Moto Club werd de winnaar.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat door.

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa FMF (Maranhão)
Maran